Loupe steht für:

 Loupe, veraltete Bezeichnung für Lupe
 La Loupe, Gemeinde im Département Eure-et-Loir, Frankreich